Воскресеновка () — село,
Ульяновский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320888303. Население по переписи 2001 г. составляет 339 (145/194 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Воскресеновка находится в 20 км от Богодухова на обоих берегах реки Рябинка. У села на реке находится плотина, которая образует Воскресеновское водохранилище.

Ниже по течению примыкает село Майское Сумской области. В 2-х км на юг расположено село Ульяновка. В 4-х км железнодорожная станция Купьеваха.

Происхождение названия 
Основано как село Кирияковка (), в 1840 г. переименовано в село Воскресеновка.
На территории Украины 5 населённых пункта с названием Воскресеновка.

История 
 1769 — дата основания как села Кирияковка ().
 1840 — переименовано в село Воскресеновка.
 1966 - население составляло 632 человека; здесь действовало первое отделение колхоза "Звезда", имевшее 1107 га земли и выращивавшее зерновые и сахарную свёклу.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины